Botorejo (Bayan)
 Botorejo (Wonosalam)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing